Plaza Pringles puede referirse a:
 Plaza Pringles, plaza de Rosario (Santa Fe), Argentina.
 Plaza Pringles, plaza de San Francisco del Monte de Oro (San Luis), Argentina.
 Plaza Pringles, plaza de San Luis, Argentina.
 Plaza Pringles, plaza de Santa Rosa del Conlara (San Luis), Argentina.
 Plaza Pringles, plaza de Villa Mercedes (San Luis), Argentina.